Rescue (englisch für Rettung, Hilfeleistung) steht für:
 Rescue, Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen

Sonstiges:
 Rescue-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Rescue Point, Landspitze der Thurston-Insel, Antarktis
 Rescue Rock, Rifffelsen vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik